Ріхард Фрайтаґ — німецький стрибун з трампліна
 Фріц Фрайтаґ — німецький військовий діяч
  — ботанік